Garlington ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Albert Garlington (1853–1934), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Lee Garlington  (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin